Колле́жский сове́тник — гражданский чин VI класса в Табели о рангах. Соответствовал чинам армейского полковника и флотского капитана I ранга.

Предыстория возникновения чина коллежского советника 
В 1717 году Пётр I начал преобразования центральных исполнительных учреждений. Возникли коллегии. Коллегии состояли из присутствий и канцелярий. Одна из должностей Присутствия — коллежский советник.

24 января 1722 года была учреждена «Табель о рангах», в которой чины были распределены по 14 классам или рангам. Чин коллежского советника соответствовал VI классу.

По Табели о рангах гражданские чины (как и военные) давались по выслуге лет или по особенным заслугам.

В Петровское время получившие чин VI ранга (в числе первых восьми) причислялись потомственно к лучшему старшему дворянству «хотя и низкой породы были».

Указ Елизаветы Петровны от 23 июня 1745 года ввёл обязательную последовательность выслуги из VIII класса через VII в VI класс (ранее можно было перемещаться по службе из VIII класса в VI).

Дальнейшее развитие условий государственной службы в чине коллежского советника 
Чин коллежского советника соответствует военным чинам полковника и капитан I ранга. Со второй половины XVIII века до 1867 года военные чины имели также классные чиновники специальных ведомств, в том числе горного, где VI классу соответствовал чин берг-гауптмана.

С развитием российского чиновничьего аппарата коллежские советники могли занимать должности начальников отделений, прокуроров, обер-секретарей Сената. Во второе трёхлетие своей службы коллежским советником мог стать уездный Предводитель дворянства.

К коллежскому советнику обращались «Ваше высокоблагородие».

В XIX веке начало расти количество чиновников недворянского происхождения. Это вызвало озабоченность верховной власти. В 1835 году был издан «Расписание должностей гражданской службы по классам».

Перемены по службе чинов VI класса оформлялись высочайшими приказами. Чиновники VI класса могли занимать должности начальников отделений, делопроизводителей в центральных учреждениях.

Чины VI класса давали право на личное дворянство.

Указ «О сроках производства в чины по службе гражданской» от 9 декабря 1856 года устанавливал, что качество службы зависит не только от образования, но и от опытности и состязательности. Устанавливались общие для всех сроки выслуги. Для VI класса срок службы — 4 года.

Численность чиновников VI класса в 1857 году составляла 2216 человек (в 1796 году — 541).

По данным на 1897—1898 годы чиновники, занимающие должности V—VIII классов, составляли 53 %, из них 39 % дворяне, 58 % лица с высшим образованием.

В 1886—1908 чиновники VI класса занимали должности в корпусах корабельных инженеров инженер-механиков флота. Соответственно старший судостроитель и флагманский инженер-механик.

По положению 1898 года повышение чина стало возможно только после пяти лет пребывания в предыдущем чине. Выслуга соответствовала 20 годам.

На должности VI класса назначали министры или главноуправляющие. Они же определяли начальников отделений.
По общему правилу чиновники VI класса получали пенсион в размере 214 рублей 50 копеек без вычетов и 210 рублей 15 копеек за вычетом в год.

Оклад составлял от 600 до 750 рублей в год, а также выделялись средства на содержание 5 лошадей.

Право занимать должности, предусмотренные VI классом имеют:
 подданный России
 лицо мужского пола
 лицо должно обладать гражданской честью (то есть лица, совершившие проступок или преступление, не могут пользоваться доверием государства)
 отбывшие воинскую повинность
 высшее образование могло дать возможность поступления на службу тем, кто не имеет права на неё по происхождению
 преимущественное право поступить на службу имеют дворяне потомственные и личные.

Статские должности коллежского советника:
 прокуроры в коллегиях
 президенты в надзорных судах
 советники в коллегиях
 обер—секретарь Сената
 канцелярии тайные советники

За должностные преступления чиновников VI класса судили в Сенате или в местной судебной палате.

Форма и награды чиновников VI класса 
Мундир VI класса имел только половинное шитьё на воротнике и обшлагах. Покрой мундира общий — однобортный с тремя пуговицами на груди и тремя на обшлагах. На пуговицах обозначалось ведомство.

В 1855 году по положению Сената чиновники VI класса получили галун на воротнике и обшлагах, но эти изменения не были реализованы. Позднее была введена форменная одежда военного образца, которая была упразднена в 1903 году. На смену пришли общегражданские двубортные сюртуки с нашивными галунными петлицами, имеющими два параллельных просвета
(наподобие погона полковника) с эмблемой ведомства в её центре.

Чиновников VI класса награждали соответствующими чину наградами: орденом Святого Владимира младших степеней; орденом Святого Станислава 2-й степени.

Историческая цитата 
«Его превосходительству
господину директору Императорской публичной библиотеки
тайному советнику, члену Государственного совета и разных орденов кавалеру Алексею Николаевичу Оленину.

От библиотекаря коллежского советника Крылова.

Вследствие предписания вашего превосходительства от 7-го числа сего декабря, принял я от книгопродавца Александра Смирдина:
1-е) означенные по прилагаемым при сем 3-м реестрам книги всего 1849 названий, находящихся в 2285 томах; 2-е) 41 год С.-Петербургских и Московских ведомостей; и 3-е) выменено 472 тома разнопереплетенных книг, находящихся в библиотеке, на книги тех же званий, в одинаких переплётах. — О чём сим имею честь донести вашему превосходительству. Декабря 17 дня 1827 года.
Библиотекарь коллежский советник и кавалер Иван Крылов».

Литературные персонажи, служившие чиновниками VI класса 
 К. К. Тарелкин в произведениях А. В. Сухово-Кобылина «Дело», «Смерть Тарелкина».
 Чичиков — Н. В. Гоголь, «Мёртвые души».
 Скалозуб — А. С. Грибоедов, «Горе от ума».
 Василий Петрович Бачей — Валентин Катаев, эпопея «Волны Чёрного моря». Отец главного героя Пети Бачея в повести «Белеет парус одинокий», выговаривая за дерзость остановившему их дилижанс казаку (в фильме — жандарму, остановившему пароход «Тургенев») представляется ему как преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник. При этом в следующем романе эпопеи, «Хуторок в степи» В. П. Бачей называется чиновником более низкого VII класса, надворным советником.
 Александр Адуев — И. А. Гончаров, «Обыкновенная история».
 Фандорин — Борис Акунин, «Декоратор».

Упразднение чина «коллежский советник» 
В 1917 году чин коллежского советника был ликвидирован декретом ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) и СНК РСФСР (Совет Народных Комиссаров) «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 (24) ноября 1917 года.

См. также 
 :Категория:Коллежские советники

Примечания

Литература 
 Свод уставов о службе гражданской. — Т. 3. — Кн. 1. — , 1896.
 Архипова Г. Г., Сенин А. С., Румянцева Н. Ф. История государственной службы в России. XVIII—XX века: Учебное пособие. — : РГГУ. — , 2001.
 Градовский А. Д. Начало русского и государственного права. — Т. 2. — , 2006. — Гл. 4—5.
 Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. — , 1978.
 Шепелёв Л. Е. Чиновничий мир России. — , 1999.
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи.
 Энциклопедический словарь. — Т. 63. — : Терра, 1992. — С. 439—440.

Гражданские чины Российской империи